Lubnice est un toponyme qui peut désigner :

Lubnice, un village de la municipalité de Berane.

Lubnice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.